Morville est un nom propre qui peut désigner :

Patronyme 

 Didier Morville, alias JoeyStarr, chanteur de rap français ;
 Peter Morville, écrivain américain, un des pionniers de l'architecture informationnelle.

Toponyme

Belgique 
 Morville, ancienne commune belge, aujourd'hui section, de la commune de Florennes dans la province de Namur en Région wallonne.
 Morville, village de l'ancienne commune belge de Wéris, aujourd'hui section de la commune de Durbuy, dans la province de Luxembourg en Région wallonne.

France 
 Morville, commune française de la Manche
 Morville, commune française des Vosges
 Morville-en-Beauce, commune française du Loiret
 Morville-lès-Vic, commune française de la Moselle
 Morville-sur-Andelle, commune française de la Seine-Maritime
 Morville-sur-Nied, commune française de la Moselle
 Morville-sur-Seille, commune française de Meurthe-et-Moselle
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France